Меростомоидеи () — группа вымерших членистоногих, которой традиционно присваивают ранг класса.

Меростомоидеи — водные животные; обитали с кембрия по триас. Известны в отложениях кембрия — ордовика Северной Америки и девона Западной Европы, а также от среднего триасового периода в Австралии. Меростомоидеи имели определённое сходство с трилобитами, но отличались от них строением конечностей и обычно стержневидным хвостовым шипом (тельсоном).

Классификация 
Merostomoidea рассматривают как парафилетическую группу членистоногих, занимающих промежуточное положение между трилобитами и хелицеровыми с отрядами:
 Отряд Cheloniellida
 Род Cheloniellon
 Отряд Emeraldellida
 Род Thelxiope
 Отряд Limulavida
 Род incertae sedis
 Род Nathorsthia

Роды ,  перемещены в 2008 году Briggs и др. из отрядов Emeraldellida и Limulavida соответственно в группу Arachnomorpha.

Примечания 

Вымершие членистоногие
†
Фауна палеозоя
Фауна триасового периода